Douglas Hyde – dziennikarz
 Douglas Hyde – polityk irlandzki, prezydent